Nicocles de Sició (en llatí Nicocles, en grec antic Νικοκλῆς) fou tirà de la polis grega de Sició.

Va pujar al poder després d'assassinar Pasees, que havia succeït al seu fill Abàntides com a tirà. Només va regnar quatre mesos en els quals va enviar a l'exili a vuitanta ciutadans. La ciutadella de Sició va estar a punt de caure en mans dels etolis però va aconseguir mantenir la seva possessió, però al cap de poc els exiliats de Sició, en un cop de mà, es van apoderar una nit d'aquesta fortalesa. Els exiliats anaven dirigits per Àrat de Sició, fill de Clínies, assassinat per Abàntides.

El palau de Nicocles va ser incendiat però el tirà es va escapar per un pas subterrani. La seva sort posterior és desconeguda. En parlen Pausànies i Plutarc.

Referències 

Tirans de Sició